Jurovski je priimek več oseb:
 Boris Leontevič Jurovski, sovjetski general
 Jakov Mihajlovič Jurovski, ruski stari boljševik

Ruski priimki